И́горь Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Игорь Дмитриевич (род. 1931) — художник.
 Кузнецов, Игорь Иванович (род. 1973) — российский политолог и общественный деятель.
 Кузнецов, Игорь Михайлович (род. 1955) — советский хоккеист.
 Кузнецов, Игорь Никонович (род. 1954) — белорусский военачальник.
 Кузнецов, Игорь Робертович (род. 1959) — журналист, писатель.
 Кузнецов, Игорь Сергеевич (1917 — ????) — советский хоккейный арбитр.